АВН— многозначная аббревиатура:
 Армия Воли Народа
 Академия военных наук